Córrego Cã Cã é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos. É afluente do rio Monjolinho.

Cã Cã, Córrego
Cã Cã